Loznica bezeichnet

 die Stadt und Gemeinde Loznica (kyrillisch Лозница) im Bezirk Mačva im Westen von Serbien.
 Łoźnica, Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen

Siehe auch:
 Laßnitz
 Laznica
 Lößnitz
 Loßnitz